Zabrodzie (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Olsztyński
 Zabrodzie (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Pilski
 Zabrodzie (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Radomszczański
 Zabrodzie (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Włodawski
 Zabrodzie (powiat Ostrołęcki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ostrołęcki
 Zabrodzie (powiat Wyszkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wyszkowski
 Zabrodzie (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wyszkowski
 Zabrodzie (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wrocławski
 Zabrodzie (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski
 Zabrodzie (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Zawierciański
 Zabrodzie (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Włoszczowski
 Zabrodzie (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Stargardzki